Dénommé aussi tholus, se dit d'un élément constituant la clef d'une coupole. Cela peut aussi désigner un ensemble de dômes de petites dimensions.

Élément de composition architecturale 
Voûte